De UEFA Cupfinale van het seizoen 2004/05 was de 34e finale in de geschiedenis van de UEFA Cup. Het Portugese Sporting Lissabon nam het in zijn eigen stadion op tegen het Russische CSKA Moskou. Ondanks het thuisvoordeel won CSKA met 1-3. De Russen zetten na de rust een 1-0-achterstand recht. De Braziliaan Daniel Carvalho werd na afloop verkozen tot "Man van de Match".

Wedstrijdverslag
Rogério bracht Sporting in de eerste helft op voorsprong met een knap afstandsschot. Met zijn rechter krulde hij de bal voorbij een verbijsterde Igor Akinfejev. De Portugezen gingen nadien op zoek naar een tweede treffer en waren er op een gegeven moment heel dicht bij. Maar zelfs voor een open doelmond wist Sporting niet meer te scoren. Na de rust schoot CSKA in actie. Een kopbal van verdediger Aleksej Berezoetski botste net onder de lat binnen: 1-1.

De Portugezen waren van slag. Zo'n tien minuten na de gelijkmaker verscheen Joeri Zjirkov alleen voor de doelman. Hij schoof het leer netjes onder Ricardo door en bracht CSKA op voorsprong. Nog eens tien minuten later maakte de Braziliaanse spits Vágner Love het helemaal af: 1-3.

Wedstrijdinfo

Zie ook 
 UEFA Cup 2004/05
 UEFA Intertoto Cup 2004

2005
Europacupvoetbal 2004/05
UEFA
FK CSKA Moskou
Sporting Lissabon
Sportevenement in Lissabon